Алексе́й Му́хин:
 Мухин, Алексей Иванович (1881—после 1929) — член IV Государственной думы от Витебской губернии, крестьянин.
 Мухин, Алексей Степанович (1910—1974) — советский геолог, нашедший метеорит Чебанкол.
 Мухин, Алексей Фёдорович (1916—1990) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.